Content (media), de inhoud of het eindresultaat van een dienst of product, bijvoorbeeld van een webpagina, e-mail, database of tv-programma, waaronder:
 Downloadbare inhoud
 Inhoud die te streamen is, zie Streaming media
 de inhoud van e-mails
 de inhoud van databases
 User-generated content, informatie die door gebruikers van een bepaald medium wordt aangeleverd.

Overige betekenissen 
 Tevreden, zie Tevredenheid
 Trisser, een Belgisch bier dat ook werd verkocht onder de naam Content